Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 2009–2010. Een jaar na de degradatie in het seizoen 2008/09 wist de club onder leiding van de nieuwe trainer-coach Chris Hughton meteen weer promotie af te dwingen naar de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League. Newcastle greep de koppositie op 13 februari na het gelijkspel tegen Swansea City (1–1) en stond die vervolgens niet meer af.

In het toernooi om de FA Cup kwam Newcastle United niet verder dan de vierde ronde, waarin West Bromwich Albion op 23 januari met 4-2 te sterk was. Jonas Olsson, Graham Dorrans (2) en Jerome Thomas scoorden voor West Bromwich Albion. In de strijd om de Football League Cup ging Newcastle United in de derde ronde onderuit. Peterborough United won met 2-0 door treffers van Craig Mackail-Smith en Tom Williams.

Football League Championship

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Football League Championship in het seizoen 2009/10 en op de eerste plaats eindigden in de eindrangschikking, en daarmee rechtstreekse promotie veiligstelden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2010
Newcastle United FC